Andrea Vaccà Berlinghieri – chirurgo italiano del XIX secolo
 Berlinghieri Rucellai – militare italiano del XIV secolo
 Berlinghiero Berlinghieri – pittore italiano del XIII secolo
 Bonaventura Berlinghieri – pittore italiano del XIII secolo
 Daniello Berlinghieri – politico e ambasciatore italiano
 Giampiero Poggiali Berlinghieri – pittore e scultore italiano
 Leopoldo Vaccà Berlinghieri – militare in Toscana durante il periodo napoleonico
 Marina Berlinghieri – politica italiana
 Primo Berlinghieri – calciatore italiano